

Биография  Мырзабай Батыр - Известный батыр во время Әбілқайыр хана, умер в Казахско-джунгарской войне в первой половине 18 века. Из рода Табын ветви Жолый. Был очень известным батыром в младшей жузе

Примечания 

Из книги Табын Аманжола Қаныша, издательство «Қазақ университеті»

Ссылки 
 example.com

Персоналии по алфавиту